Kleinzell heißen folgende geographische Objekte:

 Kleinzell, Gemeinde im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Kleinzell im Mühlkreis, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kleinzell (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich